Клостер () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Дойчландсберг. Население составляет 215 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 22,01 км². Официальный код — 6 03 16.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Фармер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии